Ками́ль Яше́н (настоящая фамилия — Нугманов; 1909—1997) — советский узбекский прозаик, поэт, драматург, общественный деятель. Народный писатель УзССР (1959). Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Член ВКП(б) с 1943 года.

Биография 
Родился 12 (25 декабря) 1909 года в узбекском городе Андижан. По окончании средней школы он учился в Ленинградском лесном институте, однако через три года в связи с болезнью был вынужден вернуться в Андижан. Здесь Яшен в течение нескольких лет преподавал в средней школе литературу и физику.

В 1930—1936 годах Камиль Яшен заведовал литературной частью Узбекского государственного музыкального театра. В этот период им были написаны пьесы «Товарищи» (1930), «Сожжём» (1931), «Честь и любовь» (1935) и в соавторстве с М. Мухамедовым музыкальная драма «Гульсара» (1935).

В довоенные годы Камиль Яшен написал либретто к первым узбекским национальным операм «Буран» и «Великий канал», пьесу «Хамза» в соавторстве с Амином Умари, киносценарий «Асаль» и музыкальную драму «Нурхон» (посвящённую Нурхон Юлдашходжаевой). В годы второй мировой войны Камиль Яшен написал пьесы «Смерть оккупантам», «Генерал Рахимов» и музыкальную драму «Офтобхон».

Переработанные Яшеном для сцены пьесы Хамзы Хакимзаде Ниязи «Тайны паранджи», «Бай и батрак», а также произведение Алишера Навои «Фархад и Ширин» с большим успехом ставились и ставятся на сценах театров Узбекистана.

Лучшими произведениями Камиля Яшена считаются пьеса «Хамза» и пьеса «Генерал Рахимов».

Камиль Яшен с 1958 года являлся председателем СП Узбекистана
, которым руководил до 1980 год. С 1969 года до 1980 года он также был главным редактором журнала «Ўзбек тили ва адабиёти» («Узбекский язык и литература»).

Академик АН УзССР (1969). Депутат ВС СССР 7—10 созывов (1966—1984). Секретарь правления СП СССР (1959).

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (27.09.1974)
 3 ордена Ленина (18.03.1959; 16.01.1970; 27.09.1974)
 орден Октябрьской Революции (29.12.1979)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (16.01.1950; 6.12.1951; 1.03.1965)
 орден Дружбы народов (16.11.1984)
 3 ордена «Знак Почёта» (31.05.1937; 24.03.1945; 11.01.1957)
 медали
 народный писатель Узбекской ССР (1969)
 заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1939)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за музыкальную драму «Гульсара», поставленную на сцене БУзбГАТОБ
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1958) — за пьесу «Путеводная звезда»

Произведения 
Прежде всего Яшен известен как автор музыкальной драмы «Гульсара» (совместно с М. Мухаммедовым, 1934), драм «Генерал Рахимов» (1949), «Путеводная звезда» (1958), «Заря революции» (1972), романа «Хамза» (кн. 1—2, 1979-80).

Сценарист художественных фильмов «Асаль», «Хамза», «Генерал Рахимов», «Без страха», «Салом, Бахор» и других.

Является автором многих стихов.

Был женат на народной артистке СССР Халиме Насыровой.

В 52 номере Журнала «Огонек», за 1979 год, вышло интервью с Камилем Яшеном, под названием «Своей эпохе сопричастен». Интервью было приурочено к 70-летию со дня рождения писателя.

Литература 
 
 
 https://newspaperarchive.com/other-articles-clipping-dec-25-1984-2179766/
 https://newspaperarchive.com/celebrity-clipping-jan-01-1980-2124928/

Примечания

Ссылки 
 

Узбекские писатели
Народные писатели Узбекской ССР
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Лауреаты Государственной премии Узбекской ССР
Узбекские поэты
Писатели-соцреалисты
Литераторы, известные под псевдонимами
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Академики АН Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС